Синіакоб () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Лекінца.
 Синіакоб () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Ацинтіш.